Noyelles ou Noyelle peuvent désigner :

Toponyme 

 Noyelles-en-Chaussée, commune de la Somme
 Noyelles-Godault, commune du Pas-de-Calais ;
 Voir le centre commercial Noyelles dans cette ville
 Noyelles-lès-Seclin, commune du Nord
 Noyelles-lès-Vermelles, commune du Pas-de-Calais
 Noyelles-sous-Bellonne, commune du Pas-de-Calais
 Noyelles-sous-Lens, commune du Pas-de-Calais
 Noyelles-sur-Escaut, commune du Nord
 Noyelles-sur-Mer, commune de la Somme
 Noyelles-sur-Sambre, commune du Nord
 Noyelles-sur-Selle, commune du Nord
 Pont-Noyelles, commune de la Somme
 Noyelle-Vion, commune du Pas-de-Calais
 Tigny-Noyelle, commune du Pas-de-Calais

Patronyme

 André Noyelle (1931-2003), coureur cycliste belge
 Charles de Noyelle (1615-1686), prêtre jésuite belge, Supérieur général des Jésuites 
 Francis de Noyelle (1919-2017), diplomate français
 Nicolas Joseph de Noyelles de Fleurimont (1695-1761), officier militaire de Nouvelle-France
Patronyme français